Владимир Майстренко:
 Майстренко, Владимир Александрович (1935—2021) — советский и российский военный и общественный деятель, полковник, Заслуженный испытатель космической техники.
 Майстренко, Владимир Викторович (род. 1962) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Майстренко, Владимир Никитович (1921—1982) — Герой Советского Союза.